Marginal puede referirse a:
 Algo perteneciente o relativo a la marginación (de un grupo social).
 Algo perteneciente o relativo al marginalismo (escuela de pensamiento económica surgida a mediados del sigloXIX).
 El coste marginal, incremento del coste total resultante de la producción de una unidad adicional del bien.
 La utilidad marginal.
 La productividad marginal; en teoría microeconómica, la variación en la cantidad producida de un bien, motivada por el empleo de una unidad adicional de ese factor productivo.
 El ingreso marginal; en microeconomía, el cambio en el ingreso total que se produce cuando la cantidad vendida se incrementa una unidad.
 La distribución marginal, en teoría de probabilidades.
 Un mar marginal.
 Una ciencia marginal (también llamada ciencia límite), tipo de investigación científica dentro de cierto campo de estudio que se aparta significativamente de las teorías de corrientes principales u ortodoxas.
 El uso marginal.
 El marginal, una serie de televisión argentina del género drama policial.

Además, puede hacer referencia a:
 .